Карен Міньє (* 1973) — бельгійська журналістка і телеведуча.
 Клод Міньє (1804—1879) — французький офіцер і винахідник.
 Себастьян Міньє (* 1972) — колишній французький футболіст. По завершенні ігрової кар'єри — тренер. З 2019 року очолює тренерський штаб збірної команди Екваторіальної Гвінеї.
 Франсуа-Оґюст Міньє (1796—1884) — французький історик і правник. Член Французької академії.

Міньє — муніципалітет у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр.
 Міньє-Оксанс — муніципалітет у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна.
 Сен-Лоран-ле-Міньє — муніципалітет у регіоні Лангедок-Руссільйон, департамент Гар.

 Куля Міньє
Французькі прізвища